Termenul de divergență se poate referi la:

 divergență, o noțiune din teoria câmpurilor
 divergența fasciculelor optice